Boussay (Indre-et-Loire)
 Boussay (Loire-Atlantique)